Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1979 — 17-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 20 мая по 29 декабря 1979 года. Трофей впервые завоевал сальвадорский клуб «ФАС».

Зональный турнир

Североамериканская зона

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

Сальвадорский клуб «ФАС» автоматически вышел во второй раунд после отказа гватемальского клуба «Комуникасьонес».
Коста-риканский клуб «Картахинес» автоматически вышел во второй раунд после отказа сальвадорского клуба «Альянса».
Согласно RSSSF возможно, что гондурасский клуб «Марафон» вышел во второй раунд, одержав победу над коста-риканским клубом «Эредиано».

Второй раунд 

Сальвадорский клуб «ФАС» вышел в третий раунд, одержав победу над гондурасским клубом «Марафон».

Третий раунд 

Сальвадорский клуб «ФАС» автоматически вышел в полуфинал после отказа коста-риканского клуба «Картахинес».

Карибская зона

Предварительный раунд 

Ямайский клуб «Сантос» вышел в первый раунд, одержав победу над клубом «Дон Боско» из Доминиканской Республики.
Результаты остальных встреч (если они были) неизвестны, в предварительном раунде не было ни одного клуба из Нидерландских Антильских островов.

Первый раунд 

|}

Результаты остальных встреч (если они были) неизвестны.

Второй раунд 

|}

Результаты остальных встреч (если они были) неизвестны.

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд

Полуфинал

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1979
1979 год в футболе